Naselja u BiH
 Rainci Donji, naselje u općini Kalesija
 Rainci Gornji, naselje u općini Kalesija